Kibondo se poate referi la:

Localități 
 Kibondo, oraș în Tanzania
 Kibondo, așezare în Tanzania